Tage Erlander har haft tre ministärer:

Regeringen Erlander I
Regeringen Erlander II
Regeringen Erlander III